Kapon – altro nome dei Kapinawa, gruppo etnico del Brasile
 Annetta Kapon – artista greca
 Kapon Bay – baia delle Filippine
 Maria Kapon – politica bulgara
 Tomer Kapon – attore israeliano